In War and Pieces — тринадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал группы Sodom. Он был выпущен 19 ноября 2010 года в Германии, 22 ноября 2010 года в Европе и 11 января 2011 года в Северной Америке.

За первую неделю продаж в США было продано более 700 копий альбома.

Список композиций

Участники записи 
Участники группы
 Томас «Angelripper» Зух — бас-гитара, вокал
 Бёрнд «Bernemann» Кост — гитара
 Бобби Шотковски — ударные
Технический персонал
 Вальдемар Сорихтой — продюсер, звукоинженер, микширование, мастеринг
 Деннис Кёне — звукоинженер, микширование, мастеринг
 Элиран Кантор — обложка
 Олли Эппманн — фотография

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Sodom
Альбомы SPV/Steamhammer